Daleke (în ) este localitatea de reședință a comunei Daleke din raionul Ciornomorske, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Daleke era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Daleke, Daleke
Daleke, Daleke, Ciornomorske
Daleke, Daleke, Ciornomorske, Crimeea